Mužská dvouhra Stockholm Open 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do singlové soutěže stockholmského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Argentinec a obhájce trofeje Juan Martín del Potro, jenž ve finále zdolal bulharskou turnajovou jedničku a světovou osmičku Grigora Dimitrova po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2, když Bulhar nevyužil ani jednu ze čtyř brejkových příležitostí. V probíhající sezóně si tak del Potro připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní dvacátý singlový titul na okruhu ATP Tour. Aktivní poměr vzájemných duelů navýšil na 6–2.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2017
ATP World Tour 2017